Die dritte Ausgabe des Golfpokals fand vom 15. bis zum 29. März 1974 in Kuwait statt. Kuwait gewann seinen dritten Titel.

Teilnehmer 
 Kuwait
 Bahrain
 Katar
 Oman
 Saudi-Arabien
 Vereinigte Arabische Emirate

Spielort 
Al-Kuwait SC Stadium

Modus 
Zuerst wurde eine Platzierungsrunde ausgespielt, wobei die Verlierer der Partien am 16. März in eine Vorrundengruppe mit Gastgeber und Titelverteidiger Kuwait gelost wurden. Die Gewinner dieser Spiele sowie die Vereinigten Arabischen Emirate als Verlierer des Spiels gegen Kuwait wurden der Gruppe B zugeteilt. Anschließend spielte der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B und umgekehrt im K.-o.-System.

Vorrunde 

|}

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Endrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Statistik 
 Bester Spieler: Mohammed Ghanim (Bahrain)
 Bester Torhüter: Ahmed Trabulsi (Kuwait)
 Bester Torschütze: Jasem Yacob (Kuwait), sechs Tore

Weblinks 
 Gulf Cup 1974 (in Kuwait) (englisch)

1974
Fußballsaison 1974
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)
Fußball (Kuwait)